Jméno Lipina nese více obcí:
 Lipina (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc

…nebo částí obcí:
 Lipina (Jamné) – část obce Jamné v okrese Jihlava
 Lipina (Mladoňovice) – část obce Mladoňovice v okrese Chrudim
 Lipina (Štáblovice) – část obce Štáblovice v okrese Opava
 Lipina (Zbraslavice) – část obce Zbraslavice v okrese Kutná Hora
 Lipina (Valašské Klobouky) – část obce Valašské Klobouky v okrese Zlín
Lipina (Staříč) – pozůstatky tvrze a les u Frýdku Místku
 Lipina (Frýdek-Místek) – základní sídelní jednotka města Frýdek-Místek
 Dolní Lipina – část obce Lipová v okrese Cheb

… nebo další:
 Lipina (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Jindřichův Hradec
Lipina (Jevišovická pahorkatina) (441 m) – vrchol v Jevišovické pahorkatině západně od Znojma v okrese Znojmo

Externí odkazy